Franciaország
Saint-Romain, település Charente megyében
Saint-Romain, település Côte-d’Or megyében
Saint-Romain, település Puy-de-Dôme megyében
Saint-Romain, település Vienne megyében